McDonald Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 McDonald Island (Alaska)
 McDonald Island (Georgia)
 McDonald Island (Illinois)
 McDonald Island (Kalifornien)
 McDonald Island (Michigan)

in Kanada:
 McDonald Island (Ontario)

zu Australien gehörend:
 McDonald Island (McDonald-Inseln), siehe McDonald-Inseln

Siehe auch:
 Heard und McDonaldinseln, amtlich Territory of Heard Island and McDonald Islands